Le nom Matthew Jones est porté par les personnes suivantes :
 Matthew Jones (1980-), un joueur de football gallois ;
 Matthew Jones (1984-), un joueur de rugby à XV international gallois
 Matthew Jones, un acteur américain.

Voir aussi